Petru Groza, um político romeno
 Rio Groza, na Romênia
 OTs-14 Groza, um fuzil de assalto Russo
Desambiguação